

Cinema 
 Scratch – film documentario del 2001 diretto da Doug Pray

Musica 
 Scratch o scratching – tecnica musicale
 Scratch – album dei The Crusaders del 1974
 Scratch – album della colonna sonora del film Scratch del 2001
 Scratch – album di Kimura Kaela del 2007
Scratch – Singolo delle The Beach Girls

Sport 
 Scratch – specialità del ciclismo su pista

Informatica 
 Scratch – linguaggio di programmazione didattico

Altro 
 Scratching – forma di graffiti writing
 Scratch – in Homestuck è un meccanismo grazie al quale si può resettare una sessione di Sburb